Équinoxe est un nom commun, ou exceptionnellement un nom propre, qui peut désigner :

Nom commun 
 équinoxe, un évènement astronomique qui se produit deux fois par an, au printemps et à l'automne, lorsque la durée de la nuit est égale à celle du jour ;

Nom propre 
 Équinoxe, un album de musique électronique de Jean Michel Jarre, sorti en 1978 ;
 Équinoxe, une collection de bandes dessinées de l'éditeur Vents d'Ouest ;
 au cinéma
 Équinoxe, un film yougoslave de Vladimir Pogacic, sorti en 1953 ;
 Équinoxe, un film grec de Níkos Kornílios, sorti en 1991 ;
 Équinoxe, un film français de Laurent Carcélès, sorti en 2011 ;
ÉquinoXe, un film pornographique français de John B. Root, sorti en 2015 ;
Équinoxe, film allemand réalisé par Lena Knauss, sorti en 2020 ;

 L'Equinoxe, une salle de réception dans le  de Paris ;
 Équinoxe, une soirée annuelle organisée par des étudiants de l'École centrale Paris.
 Équinoxe Télévision, chaîne de télévision camerounaise, établie à Douala.

Voir aussi 
 Solstice